Ко́лпинская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Колпинская улица — улица в Волгограде.
 Колпинская улица — улица в Москве.
 В Санкт-Петербурге:
 Колпинская улица — улица в Петроградском районе.
 Колпинская улица — улица в Колпине.
 Колпинская улица — улица в Понтонном.

См. также 
 Колпинский переулок (Санкт-Петербург)